En héraldique, on appelle « armes par allusion (ou allusives) », les armes comportant des figures, qui par leur nom ou leur image, évoquent des faits marquants, plus ou moins glorieux, légendaires ou amplifiés, à l'actif du possesseur de ces armes. 

Quelques exemples:

 Blason de Navarre (de gueules aux chaînes d'or passée en croix, en sautoir et en orle…) : Sanche VII de Navarre entre en force dans le camp ennemi entourés de chaînes, qui restent accrochées à son bouclier…
 
 Blason d'Autriche (de gueules à la fasce d'argent) : allusion à la tunique du Duc de Badenberg lors d'une bataille contre les Maures, qui aurait été recouverte de sang sauf au niveau de la ceinture.

 Blason de la Lorraine (d'or, à la bande de gueules, chargée de trois alérions d'argent) : les trois alérions évoqueraient l'exploit de Godefroy de Bouillon qui en aurait embroché trois d'une seule flèche, lors de la prise de Jérusalem (autres explications : Cf. Blason de la Lorraine) 
 

Un autre type d’« armes par allusion » regroupe les armes évoquant les traits physiques ou moraux du possesseur (composés par les possesseurs eux-mêmes, ses allusions sont assez souvent bienveillantes). L'utilisation très répandue de figures prestigieuses, comme le lion, fait que leur seule présence ne justifie pas l'appellation « armes par allusion ».

Quelques exemples :
 Gottsched, poète obscur et banal, s'autoglorifie d'un pégase symbole d'inspiration poétique, et d'un compas, symbole de rigueur métrique (cité par O. Neubecker)

Ce terme n'est pas un terme du blasonnement (il n'est pas cité dans la lecture du blason)

Voir aussi 
 Armes parlantes

Notes et références 

Héraldique